Сен — многозначное понятие:

 Сен (денежная единица) — омонимичные названия разменных денежная единиц ряда стран Азии, произошедших от китайского «цянь» (сэн, ; в Японии и на подконтрольных ей территориях) либо английского cent.
 Сен (остров) () — остров в Бретани (Франция), а также  — коммуна на этом острове.

Фамилия 
 Сен, Пилар (1918—1973) — испанско-мексиканская актриса.

Венгерская фамилия (Szén)
 Сен, Йожеф (1805—1857) — венгерский шахматист.
  (род. 1970) — венгерский архитектор.

Индийская (бенгальская) фамилия (Sen, সেন, произносится ближе к «шен»)
  (род. 1920) — индийский юрист, судья верховного суда (глава ВС Калькутты и член ВС Индии).
 Сен, Амартия (род. 1933) — индийский экономист и философ.
  — индийский юрист, судья Верховного суда Калькутты.
 Сен, Апарна (род. 1945) — индийская актриса, режиссёр и сценаристка.
 Сен, Ашок (род. 1956) — индийский учёный (теоретическая физика).
  (1913—1996) — индийский юрист, член кабинета министров и парламентарий.
  (1868—1913) — религиозно-общественный деятель.
  (1898—1993) — индийский дипломат и государственный деятель.
  (род. 1950) — индийский врач и общественный деятель.
  (1866—1939) — индийский писатель и литературовед.
  (род. 1968) — индийский актёр, сын актёров Шьямала Сена и Читры Сен, отец Риддхи Сена.
  (род. 1979) — индийская актриса.
 Сен, Кешобчондро (1838—1884) — индийский религиозный философ и общественный деятель.
 Сен, Мринал (1923—2018) — индийский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии имени Дадасахеба Фальке.
 Сен, Набин Чандра (1847—1909) — бенгальский поэт, писатель, переводчик.
 Сен, Паритош (1918—2008) — индийский художник.
  (1897—1990) — бенгальский политик, премьер Западной Бенгалии в 1961—1967 гг.
  (род. 1979) — индийская актриса.
  (прибл. 1718 или 1723—1775) — бенгальский поэт и религиозный деятель, шактийский святой.
 Сен, Рима (род. 1981) — индийская актриса и фотомодель.
 , ранее Шубхомитра Сен (род. 1981) — индийская актриса.
  — индийский ребёнок-актёр, сын актёра Каушика Сена.
  (род. 1981) — индийская актриса и модель.
 Сен, Самар (1916—1987) — бенгальский поэт, журналист и переводчик.
  (род. 1964) — индийско-британский поэт.
  (1900—1992) — бенгальский учёный-лингвист.
  (1899—1961) — индийский госдеятель, глава ЦИК Индии в 1950-1958 гг.
 Сен, Сурендранатх (1890—1959) — индийский историк.
 Сен, Сурья (1894—1934) — индийский революционер и активист национально-освободительного движения.
 Сен, Сучитра (1931—2014) — индийская актриса, лауреат премии имени Дадасахеба Фальке (отказалась от получения).
  — индийский музыкант, член рок-группы Indian Ocean.
 Сен, Сушмита (род. 1975) — индийская модель и актриса Болливуда.
  (род. 1935) — индийская актриса и танцовщица.
  (род. 1940) — индийский юрист и политик, глава Верховного суда Аллахабада, губернатор Западной Бенгалии в 1999 году.

См. также 
 Сень
 Сан (значения)